Saint-Cassien (Dordogne)
Saint-Cassien (Isère)